Ампас (, ранее Ampaß) — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70303.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Кирхмайр по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля